Kansler kan syfta på:

 Kansler (ämbetsman) – beteckning för vissa höga ämbetsmän
 Rikskansler –  ett svenskt ämbete som vanligen hade till uppgift att förestå Kunglig Majestäts kansli eller leda riksrådet
 Tysklands rikskansler– titeln på Tysklands regeringschef från 1871 fram till 1945
 Tysklands förbundskansler  – titeln på Tysklands regeringschef sedan 1949
 Österrikes förbundskansler – ordförande i Österrikes regering sedan 1918
 Schweiz förbundskansler – chef för förbundskansliet i Schweiz sedan 
 Universitetskansler – den högste tjänstemannen inom svenskt och finskt universitetsväsen
 Ordenskansler – en titel på den högste ämbetsmannen inom en orden
 Justitiekanslern (Finland) – den högste laglighetsövervakaren i Finland
 Justitiekanslern (Sverige) – en myndighet som har till syfte att kontrollera att andra myndigheter efterlever Sveriges lagar 
 Õiguskantsler – justitiekanslern i Estland, 
 Kansler – chefsdomare i Delaware Court of Chancery

Se även
  Kanslersämbetet – en statliga tillsynsmyndighet för högskolor och universitet i Sverige 1993–1995
 Kanslersrätten – en tidigare domstol i England och Wales

en:Chancellor (disambiguation)